El Miúra fue un automóvil fabricado en Brasil durante la década de los 80, y era considerado el coche más sofisticado durante el período de reserva en el mercado automotor brasileño. Los modelos diseñados fueron once, todos con mecánica de Volkswagen y fabricados por la empresa Besson e Gobbi, de Porto Alegre, hasta mediados de la década de los 90. Uno de sus modelos más famosos fue el Miura Sport; tenía un diseño muy similar al de los Lotus Espirit, aunque también recordaba a los nuevos diseños de Ferrari.

Modelos / Años de fabricación 

 Miura Sport - 1977 a 1981
 Miura Targa - 1982 a 1986
 Miura Spider - 1983 a 1986
 Miura Kabrio - 1985
 Miura Saga - 1984 a 1988
 Miura 787 - 1987 a 1988
 Miura X8 - 1987 a 1990
 Miura TopSport - 1989 a 1990
 Miura X11 - 1990 a 1992
 BG-Truck CD - 1993 a 1997

Véase también 
 Puma GT
 Volkswagen SP

Enlaces externos 
 Historia del Miúra

Fabricantes de automóviles de Brasil